

Patronyme 

 John Gurdon (1933-), biologiste moléculaire britannique.
 Norah Gurdon (1881–1974), artiste peintre australienne.
 Robert Gurdon ( Cranworth ; 1829-1902), homme politique britannique.
 William Brampton Gurdon (1840-1910), fonctionnaire et homme politique britannique.

Toponyme 

 Gurdon, ville des États-Unis située dans le comté de Clark, dans l'Arkansas.